"9.5.-N.A.S.T.Y." (também apresentado como 95-NASTY)  é o primeiro single do álbum Inside the Electric Circus, lançado pela banda de heavy metal W.A.S.P. em 1986. Esse single ajudou a banda aumentar a reputação de um dos possiveis significados do nome da banda, "We Are Sexual Perverts" (nós somos pervertidos sexuais).

A canção conseguiu entrar apenas na parada musical do Reino Unido, onde conseguiu moderado sucesso, chegando a posição #70 em 11 de outubro de 1986.

Faixas 
Reino Unido 7" Single

Posições nas paradas musicais 

Singles de 1986
Canções gravadas por W.A.S.P.